

Plaatsen
Blenheim (Nieuw-Zeeland)
Blenheim (New York)
Blenheim (Ontario)
Blenheim (South Carolina)
Blindheim (Duitsland), waar de Slag bij Blenheim werd uitgevochten
Blenheim (rivier), een rivier in het Caribische eiland Dominica

Andere betekenissen
 Blenheim Palace, geboorteplaats van Winston Churchill
 Slag bij Blenheim, een veldslag tijdens de Spaanse Successieoorlog
 Blenheim, een type kingcharlesspaniël
 Bristol Blenheim (doorverwijspagina), een Britse bommenwerper tijdens de Tweede Wereldoorlog en later ook een serie auto's van dezelfde fabrikant als de bommenwerper